Klostergang steht für:
 Klostergang (Hannover), historische Straße in der Altstadt von Hannover
 Klostergang (Lüneburg), eine Straße in Lüneburg in Niedersachsen 
 Klostergang (Riddagshausen), Kulturdenkmal und Sitz des Diakonischen Werks in Riddagshausen

Siehe auch:
 Kreuzgang